Фанфара:
 Фанфара — медный духовой музыкальный инструмент для подачи сигналов.
 Фанфара — военный или торжественный сигнал, подаваемый фанфарой, официальная мелодия приветствия главе государства.
 Фанфара — название духового оркестра у итальянских военнослужащих берсальеров и карабинеров.